Вязание на вилке — вязание крючком на куске толстой проволоки, согнутой в виде буквы «U».

При вязании на вилке используется крючок. На вилке с помощью крючка вывязываются ажурные полосы, которые называют миньярдизами. Крючок, вилка и нитки должны соответствовать друг другу по толщине. Ряд вязания идет строго по центру вилки. Начинают вязать от изгиба вилки, постепенно продвигаясь к её концам так, чтобы впоследствии кружево спадало с них и его легко можно было снять. Вещи, связанные на вилке, пластичны и ажурны, а сам процесс вязания занимает гораздо меньше времени, чем просто вязание спицами или крючком: готовое изделие собирается из ажурных полос.

Вариантов соединения полос, связанных на вилке, много. Это соединение открытых петель полосы между собой, соединение прямых и волнистых лент с помощью обвязки крючком, а также соединение полосок с помощью мотивов. Вязание на вилке подходит для изготовления шалей, жилетов, одеял и других изделий. Связанные на вилке ажурные полосы могут быть использованы в качестве украшения для изделий из других материалов.

Литература 
 Гайдукова Е. Н. Вязание на вилке. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. — ISBN 522-09175-9.
 Шварберг К. Элегантные модели. Вязание на вилке, вязание вытянутыми петлями. — М.: Контэнт, 2012. — ISBN 978-5-91906-311-7.
 Thompson P. Hairpin crochet: technique and design. — Batsford, 1983. — ISBN 0-7134-3952-1.

Вязание